Буряк Юрій Григорович (поет)
 Буряк Юрій Григорович (металург)

Див. також 
 Буряк (значення)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок